Azan steht für:

 Ammoniak, eine chemische Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff
 einen Vertreter der chemischen Stoffgruppe der Azane
 den islamischen Gebetsruf, siehe Adhān
 Azan-Färbung, eine Färbemethode in der Histologie mittels Az und An

Personen:
 Azan (Mythologie), eine Person aus der griechischen Mythologie
 Muhd Asyraf Azan (* 1988), malaysischer Squashspieler
 Zulhijjah Binti Azan (* 1990), malaysische Squashspielerin